Agrios, diverse personen uit de Griekse mythologie
 Agrius (geslacht), geslacht van vlinders